La Perrière (Orne)
 La Perrière (Saboia)
 Laperrière-sur-Saône